Sommieres kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sommières, departementet Gard i regionen Occitanien, 
 Sommières-du-Clain, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine,